Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди женщин 1989 года проведён с 22 по 31 марта в округе Лент города Неймеген. 

Система проведения — круговая. 10 участниц, самая опытная — Барбара Грас (17-ый подряд турнир).

Карен Ван Лит победила в четвертый раз подряд — это самая длинная чемпионская серия в 17-летней истории розыгрыша национального титула (ранее трижды подряд чемпионствовала Барбара Грас - в 1976, 1977, 1978 гг.). Второй впервые стала  Эрна Вандерс. Чемпионка 1980 и 1985 годов Петра Полман заняла третье место. 

Все призёрки завоевали право представить Нидерланды на чемпионате мира по международным шашкам среди женщин (1989, август, Росмален, Нидерланды). В родном для себя городе Карен ван Лит заняла 5 место, далее Эрна Вандерс - 6-ая,  Петра Полман - 8-ая (среди 12 участниц).

Результаты 
В случае равенства очков второй критерий — число побед, третий — Коэффициент Соннеборна — Бергера.

Ссылки 
 Страница чемпионата на сайте Федерации шашек Нидерландов

март 1989 года
1989 год в шашках
Спорт в Нидерландах в 1989 году
женщины 1989
Спортивные соревнования в Неймегене